Комсомолск може да се отнася за следните обекти.

Селища

Русия 
 Комсомолск – селище от селски тип в Павловски район, Алтайски край;
 Комсомолск – селище от селски тип в Учалински район, Башкирия;
 Комсомолск – селище от селски тип в Хайбулински район, Башкирия;
 Комсомолск — град в Ивановска област;
 Комсомолск – селище в Гвардейски район, Калининградска област;
 Комсомолск – селище от градски тип в Тисулски район, Кемеровска област;
 Комсомолск – селище от градски тип в Первомайски район, Томска област;
 Комсомолск на Амур — град в Хабаровски край;
 Комсомолск на Печора – селище в Троицко-Печорски район, Коми.

Туркменистан 
 Комсомолск – бивше селище от градски тип, присъединено към гр. Туркменабад (бивш Чарджоу).

Узбекистан 
 Комсомолск – предишно име на селището Маликрабат в Навойска област;
 Комсомолск на Устюрт – селище в Каракалпакия.

Украйна 
 Комсомолск — предишно име на град Горишни Плавни в Полтавска област.

Други 
 летище Комсомолск на Амур – летище на едноименния град;
 „Комсомолск“ – игрален филм от 1938 г. на режисьора Сергей Герасимов.